Miejscowości w USA:
 Otter Creek – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Levy
 Otter Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Otter Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Otter Creek (ang. Otter Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Otter Creek (ang. Otter Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Otter Creek (ang. Otter Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire